Русская Журавка — село в Воронежской области России.

Административный центр Русско-Журавского сельского поселения.

География 
Высота над уровнем моря — 181 м. Село расположено на севере Верхнемамонского района в 27 км от районного центра — села Верхний Мамон.

Улицы

Население

История 
Русская Журавка образована во 2-й половине XVIII века крестьянами-однодворцами.

Первоначально, вплоть до середины XIX века, именовалось Журавли.

Поскольку на левом берегу Дона имелось село Журавка с украинским населением, за поселением Журавли закрепился топоним Русская Журавка.

В феврале 1918 года в Русской Журавке был образован революционный комитет, а затем волостной совет. Председателем был выбран Иван Фролович Кошелев. В марте 1919 года в селе была создана партийная ячейка, а в марте 1920 года — комсомольская ячейка. В 1925 году создано Товарищество по совместной обработке земли. В 1929 году образованы колхозы «Звезда» и «Пролетарий». В 1932 году оба колхоза объединились в колхоз «Страна Советов» под председательством Пелагии Павловны Ворожбитовой. Колхоз просуществовал до середины 90-х годов XX века.

По переписи населения 2000 года в селе проживало 2152 человека и имелось 988 подворий. По переписи 2010 года — 1964 жителей и 995 подворий, по переписи 2019 года — 1614 человек.

Климат 
Климат на территории Русско-Журавского сельского поселения умеренно континентальный с жарким и сухим летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами.

Годовой приток суммарной солнечной радиации составляет более 90 ккал/см². Среднегодовая температура воздуха составляет +6,9°С. Средние из абсолютных максимальных температур составляют +36°С, средние из абсолютных минимальных температур составляют −28°С.

Годовая сумма осадков на территории составляет 450—500 мм. Территория относится к зоне недостаточного увлажнения, что обусловлено достаточно высокой испаряемостью в теплый период.

Образование 
В систему образования Русско-Журавского сельского поселения входят:
 МОУ СОШ с количеством проектных мест — 240 и фактической загрузкой — 135 учащихся, построенная в 1973 году;
 Детский сад № 5 с количеством проектных мест — 70 и фактической загрузкой — 35 детей, построенный в 1985 году.

Религия 
В селе действует Храм св. великомученика Димитрия Солунского.

Димитриевская церковь построена и освящена до 1861 года.

Богородицкая церковь — до 1900 года. Обе церкви разрушены в 1930-е годы; из их кирпича строились магазины, мастерские МТС.

С 1995 года в Русской Журавке возобновлена церковная служба в доме (улица Центральная, 90), который был переделан и освящен как храм св. Димитрия Солунского. Сейчас в храме регулярно совершаются богослужения.

Примечания

Ссылки 
 [vrnguide.ru/t-admin/verkhnemamonskij-district/selo-russkaya-zhuravka.html село Русская Журавка — Воронежский Гид]
 

Населённые пункты Верхнемамонского района